Цикоу () — деревня, расположенная в юго-восточной части провинции Хэбэй (Китай) на берегу Бохайского залива. Находится под управлением города Цанчжоу.

Транспорт 
 Китайская нациольная дорога 307
 Шоссе провинции Хэбэй 364
 Шоссе Джинки

Ссылки 
 Qikou Barracks site 

Населённые пункты Китая